Rio da Prata — estuário localizado na Argentina e Uruguai que desagua no oceano Atlântico
 Províncias Unidas do Rio da Prata
 Vice-Reino do Rio da Prata

Brasil 
 Rio da Prata (Rio Grande do Sul) — curso de água do estado do Rio Grande do Sul
 Rio da Prata (Mato Grosso do Sul) — curso de água do estado de Mato Grosso do Sul
 Rio da Prata (Minas Gerais) — curso de água do estado de Minas Gerais
 Rio da Prata (Araci) — curso de água do estado da Bahia

Desambiguações de topônimos